Обан — город в Шотландии.
 Обан (Новая Зеландия) — населённый пункт на острове Стюарта.
 Обан (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Обан: звёздные гонки — анимационный сериал, созданный совместно французскими и японскими аниматорами в 2006 году.
 Обан (монета) — устаревшая японская денежная единица